Le terme ligne 453 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 453A Chimay - Cul-des-Sarts (SNCV Hainaut) ;
 Ancienne ligne 453B Couvin - Cul-des-Sarts (SNCV Namur).

Voir aussi 
  

453